Фабрис Беллар (; ) — французский программист, автор ряда известных проектов в сфере свободного программного обеспечения. Родился в 1972 году в Гренобле, Франция. Учился в  () в Монпелье. В 1989 году разработал широко известную программу — упаковщик исполняемых файлов LZEXE. Окончил Политехническую школу и в 1996 году — Национальную высшую школу телекоммуникаций.

Известные разработки Беллара:
 QEMU — свободная программа для эмуляции аппаратного обеспечения различных платформ с открытым исходным кодом;
 Tiny C Compiler — компактный компилятор C.
Также он является ведущим разработчиком FFmpeg — пакета программ с открытым исходным кодом для преобразования различных форматов аудио и видео.

В 1997 году Беллар открыл самую быструю формулу для вычисления единичного разряда числа Пи в двоичном представлении — так называемую формулу Беллара, которая является модификацией формулы Бэйли — Боруэйна — Плаффа.

31 декабря 2009 года Беллар объявил об установлении им нового мирового рекорда в вычислении числа : получено  десятичных знаков (предыдущий рекорд,  знаков, установил Дайсукэ Такахаси в августе 2009 года). Для вычисления использовался алгоритм Чудновского. Расчёты проводились на персональном компьютере стоимостью менее  и заняли  (предыдущий рекорд был поставлен на суперкомпьютере). Проверка последних  знаков результата с использованием формулы Беллара заняла .

16 мая 2011 года Беллар объявил о запуске Linux в эмуляторе компьютераx86, полностью написанном на JavaScript.

В 2011 был награждён Google-O'Reilly Open Source Award.

В 2014 году предложил формат сжатия изображений Better Portable Graphics (BPG), основанный на подмножестве алгоритмов из видеокодека HEVC.

Примечания

Ссылки 
 Fabrice Bellard’s home page
 TinyCC
 https://web.archive.org/web/20120814171122/http://blog.smartbear.com/software-quality/bid/167059
 Gocke, Pizzolato, Fabrice Bellard // ACM Journal Name May2009

Программисты Франции
Выпускники Политехнической школы